Do soutěže čtyřhry juniorů na pařížském French Open 2014 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl britsko-portugalský pár Kyle Edmund a Frederico Ferreira Silva, jehož členové již nemohli startovat z věkových důvodů.

Vítězem juniorského deblu se stal nenasazený francouzský pár Benjamin Bonzi a Quentin Halys, který ve finále zdolal rakousko-australskou dvojici Lucas Miedler a Akira Santillan ve dvou setech 6–3 a 6–3. Oba šampióni tak získali premiérový grandslamový titul kariéry.

Nasazené páry 
  Stefan Kozlov /  Andrej Rublev (semifinále)
  Michael Mmoh /  Francis Tiafoe (1. kolo)
  Naoki Nakagawa /  Džumpei Jamasaki (1. kolo)
  Karen Chačanov /  Daniil Medveděv (čtvrtfinále)
  Orlando Luz /  João Menezes (semifinále)
  Nicolas Alvarez /  Duckhee Lee (2. kolo)
  Kamil Majchrzak /  Jan Zieliński (1. kolo)
  Pedro Martinez Portero /  Jaume Antoni Munar Clar (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|team-width=175

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Stefan Kozlov  Andrej Rublev
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Maxime Janvier  Alexandre Müller
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Petar Čonkić  Hubert Hurkacz
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=[4]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Petros Chrysochos  Juan José Rosas
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Peter Bertran  Djurabeck Karimov
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Boris Pokotilov  Nino Serdarušić
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Daniel Appelgren  Zheng Weiqiang
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Pedro Martinez Portero 
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Naoki Nakagawa  Džumpei Jamasaki
| RD1-score09-1=66
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=[7]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Rafael Matos  Marcelo Zormann
| RD1-score10-1=78
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=[10]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Benjamin Bonzi  Quentin Halys
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Omar Jasika  Viktor Kostin
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Filippo Baldi  Matteo Berrettini
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Noah Rubin  Henrik Wiersholm
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Hong Seong-chan  Kang Ku-keon
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Nicolas Alvarez  Duckhee Lee
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= S Kozlov  A Rublev
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= P Chrysochos  JJ Rosas
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= B Pokotilov  N Serdarušić
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=8
| RD2-team04=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

French Open 2014
Juniorský tenis v roce 2014